est un prénom masculin japonais.

Il peut s’écrire avec différents kanjis :
  : grand intermédiaire
 , ,  : grande aide
  : grande cérémonie/code/rite/règle

Sportifs 
 Daisuke Arakawa, athlète japonais spécialiste du saut en longueur
 Daisuke Ichikawa, footballeur japonais
 Daisuke Ikeda, athlète japonais, spécialiste du décathlon
 Daisuke Imanaka, coureur cycliste japonais
 Daisuke Matsui, footballeur japonais
 Daisuke Matsuzaka, joueur japonais de baseball
 Daisuke Murakami, snowboardeur japonais spécialisé dans les épreuves de .
 Daisuke Naito, boxeur japonais
 Daisuke Obara, joueur professionnel de hockey sur glace japonais
 Daisuke Ohata, joueur japonais de rugby à XV
 Daisuke Saito (1974-), footballeur japonais
 Daisuke Saito (1980-), footballeur japonais
 Daisuke Sekimoto, catcheur japonais
 Daisuke Takahashi, patineur artistique japonais
 Daisuke Tochiazuma (Daisuke Shiga),  ōzeki de l’histoire du sumo

Artistes 
 Daisuke Andou, musicien japonais, guitariste de Dir en grey
 Daisuke Asakura, auteur-compositeur, claviériste, musicien et producteur de musique japonais
 Daisuke Gōri, seiyū (doubleur) japonais
 Daisuke Ishiwatari, compositeur de  et rock
 Daisuke Katō, acteur japonais
 Daisuke Kishio, seiyū japonais
 Daisuke Namikawa, seiyū japonais
 Daisuke Nishio, réalisateur japonais
 Daisuke Ochida, chanteur de rock japonais
 Daisuke Ono, seiyū japonais
 Daisuke Satō, concepteur de jeux et romancier
 Daisuke Tsuda, chanteur japonais

Personnages fictifs 
 Daisuke Jigen, un des personnages principaux du manga 
 Daisuke et le Géant, série de bande dessinée italienne

Autres 
 Daisuke Enomoto, homme d’affaires japonais

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms
 Prénom composé japonais

Prénom japonais